Alfredson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Alfredson (* 1959), schwedischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Hans Alfredson (1931–2017), schwedischer Komiker, Regisseur, Schriftsteller und Schauspieler
 Tomas Alfredson (* 1965), schwedischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Alfredsson